Лига Ирландии 1950/1951 () — 30-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Атлетик» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1950/1951
Ирландия
Ирландия
1950 год в Ирландии
1951 год в Ирландии